Argentina
Dipartimento di San Justo – dipartimento della provincia di Córdoba
Dipartimento di San Justo – dipartimento della provincia di Santa Fe